Бодуэн I Железная Рука (ум. 879) — первый граф Фландрии с 863 года, родоначальник Фландрского дома.
 Бодуэн I (1930—1993) — король Бельгии с 1951 до конца жизни.

См. также 
 Балдуин I